Johan Andersson es un nombre sueco que puede referirse a las siguientes personas:

 Nils Johan Andersson (1821-1880), botánico sueco, conocido por haber sido parte de la primera circunnavegación sueca de la Tierra.
 Karl Johan Andersson (1827-1867), explorador sueco de África austral del siglo XIX.
 Johan Andersson (programador) (1974- ), programador y diseñador de videojuegos sueco.